Strictly Dishonorable (1931), een film van John M. Stahl
Strictly Dishonorable (1951), een film van Melvin Frank en Norman Panama